


Lista de mai jos conține localitățile din județul Giurgiu.

Vezi și 
Județele României

Giurgiu
Localități
 Listă, Localități